NNT steht für:
 number needed to treat, siehe Anzahl der notwendigen Behandlungen
 Bahnhof Neumarkt (Oberpfalz) (DS100-Code)

Abkürzung